Rosa Andrade is een personage uit de soap "Santa Barbara". Ze werd gespeeld door Margarita Cordova van 1984 tot 1987, en van 1991 tot 1993.

Rosa is de huishoudster van de Capwells. Ze trouwde op jonge leeftijd met Ruben Andrade, de tuinman, en is de moeder van Danny en Santana Andrade. Haar echtgenoot was maar enkele maanden in de serie te zien. In Nederland werd het eerste jaar overgeslagen, met als gevolg dat Ruben nooit werd gezien. Weinigen vonden het dan ook raar toen Rosa een relatie kreeg met Rafael Castillo.

Andrade